Понт, понтийское царство-эллинистическое государство располагавшееся на северо-востоке Малой Азии. Его основал в 302 г.до Р.Х персидский царь Митридат второй из рода Ахеменидов. В 64 г. до Р.Х. Понтийское царство было завоевано римлянами; в 63-40 гг. до Р.Х. самостоятельно, затем римская провинция

Персоналии 
 Понтий Телезин (; умер 2 ноября 82 года до н. э.) — римский военный деятель, предводитель самнитов во время войны между сулланской и марианской партиями в Древнем Риме.
 Понтий Пилат () — римский префект Иудеи c 26 по 36 годы н. э., римский всадник (эквит).
 Марк Понтий Лелиан   () — римский политический деятель второй половины II века.
 Понтий Римлянин (ум. 257) — святой христианский мученик. 
 Марк Понтий Лелиан Ларций Сабин — римский консул-суффект 144 года и военачальник.
 Понтий Прокул Понтиан () — римский государственный деятель первой половины III века.
 Понтий Карфагенский (; ; III век) —  дьякон церкви в Карфагене, христианский писатель.
 Понтий Аттик () — римский политический деятель второй половины IV века.
 Паулюс Понтий (1603—1658) — фламандский гравёр и живописец.